Избранная группа судей () — группа футбольных судей, назначенных Советом профессиональных судей (Professional Game Match Officials Limited, PGMOL) для обслуживания матчей Премьер-лиги, а также Футбольной лиги, Кубка Англии и Кубка Футбольной лиги. Группа была образована в 2001 году, когда судейство в Англии стало профессиональным.

Избранная группа судей на сезон 2022/23

Бывшие члены избранной группы судей

Примечания

Ссылки 
 Английские судьи категории ФИФА  на сайте FIFA.com 

Футбольные организации Англии
Английская Премьер-лига
Английская футбольная лига